Малые соколы () — род хищных птиц семейства соколиных (Falconidae).

Род включает два вида. Один распространён в слабооблесённых пространствах Юго-Восточной Азии, другой в полупустынях и саваннах северо-востока и юго-запада Африки.

Описание 
Длина птиц 19—28 см, масса 45—70 г.

Ловят крупных насекомых, мелких птиц, ящериц, змей. Занимают пустующие гнёзда ткачиковых и других птиц, откладывают 2—3 яйца белого цвета.

Классификация 
На сентябрь 2020 года в род включают 2 вида:
 
 

Азиатского малого сокола иногда выделяют в монотипический род Neohierax.

Примечания

Литература 
 

Соколиные
Роды птиц